El ladrón de Bagdad puede referirse a:

 El ladrón  de Bagdad (en inglés The Thief of Bagdad), una novela escrita y publicada en 1924 por el estadounidense Achmed Abdullah;
 El ladrón  de Bagdad (en inglés The Thief of Bagdad), una película estadounidense de 1924 dirigida por Raoul Walsh y coescrita por Achmed Abdullah;
 El ladrón  de Bagdad (en inglés The Thief of Bagdad), una película británico-estadounidense de 1940 codirigida alternativamente por diferentes directores;
 El ladrón  de Bagdad (en alemán Die Diebin von Bagdad), una película alemana de 1952 dirigida por el cineasta checo Karel Lamač;
 El ladrón  de Bagdad (en italiano Il Ladro di Bagdad), una película italo-estadounidense de 1961 dirigida por el estadounidense Arthur Lubin;
 El ladrón  de Bagdad (en inglés Thief of Baghdad), una película india de 1977 dirigida por el cineasta indio Ravikant Nagaich;
 El ladrón  de Bagdad (en inglés The Thief of Bagdad), un telefilme franco-británico de 1978 dirigido por el cineasta británico Clive Donner;
 El ladrón  de Bagdad, título en España de la película canadiense de animación The Thief and the Cobbler (en inglés, literalmente: El ladrón y el zapatero), particularmente conocida por haber tenido el rodaje más largo de la historia (de 1964 a 1993).